Het seizoen 2014/15 van de Bundesliga was het 52ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie deden 18 teams mee. Het seizoen is van start gegaan op 22 augustus 2014 en eindigde op 23 mei 2015. FC Bayern München werd voor de derde keer op rij en de 24ste keer in totaal kampioen van de Bundesliga.

Teams 
Er namen achttien teams deel aan de Bundesliga 2014/15, zestien teams die ook in 2013/14 deelnamen en twee teams die waren gepromoveerd vanuit de 2. Bundesliga. 1. FC Nürnberg en Eintracht Braunschweig degradeerden vorig seizoen direct naar de 2. Bundesliga, Hamburger SV overleefde de play-offs om degradatie en bleef dus aanwezig in de competitie. De clubs 1. FC Köln en SC Paderborn 07 promoveerden uit de 2. Bundesliga.

Ranglijst

Eindstand

Legenda

 Doordat VfL Wolfsburg de DFB-Pokal won, maar zich al geplaatst had voor de UEFA Champions League schoof het ticket voor de groepsfase van de UEFA Europa League door naar de nummer zes en het ticket voor de derde voorronde van dat toernooi schoof dus door naar de nummer zeven.

Play-offs

Promotie/degradatie
De nummer 16 van de Bundesliga (Hamburger SV) moest het opnemen tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga (Karlsruher SC) om een plek in de Bundesliga 2015/16.

<center>Hamburger SV wint over twee duels en handhaaft zich in de Bundesliga.</center>

 Statistieken 
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2014/15 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van de Spaanse trainer-coach Pep Guardiola de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de 25ste keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
DFB-Pokal 2014/15
2. Bundesliga 2014/15

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2014/15